Сезонът по снукър 2005/2006 представлява поредица от професионални състезания по снукър, които се играят през 2005 и 2006 г. Таблицата отразява резултатите от проведените вече състезания и датите на предстоящите турнири.

Вижте също 
 Световна ранглиста за 2005/2006

Снукърни сезони